Wainwright peut faire référence à :

Toponymes

Wainwright, une localité en Alberta,
 Wainwright N 61, un district municipal en Alberta,

Wainwright, une localité du comté de Monroe en Alabama,
 Wainwright, une localité dans le Borough de North Slope en Alaska,
 Wainwright, une localité du comté de Callaway dans le Missouri,
 deux endroits dans l'Ohio :
 Wainwright une localité du comté de Jackson,
 Wainwright une localité du comté de Tuscarawas,
 Wainwright, une localité du comté de Muskogee dans l'Oklahoma,

Patronyme 

 Adam Wainwright (1981-), un joueur de baseball américain,
 Alfred Wainwright (1907–1991), un auteur britannique, 
 George L. Wainwright, Jr. (1943-), un juriste américain,
 John Wainwright (1921-1995) est un écrivain britannique, auteur de roman policier,
 Jonathan Wainwright (1883–1953), un général de l'US-Army,
Lisa Wainwright (1960-), historienne de l'art américaine
 Loudon Wainwright III (1946-), un chanteur, auteur/compositeur américain,
 Martha Wainwright (1976-), une musicienne de Folk-pop canadienne,
 Rebekah Wainwright (1988-), actrice irlandaise,
  
 Rufus Wainwright (1973-), un chanteur et auteur de chansons canadien,
 Sally Wainwright, un dramaturge et scénariste pour la télévision anglais,
 William L. Wainwright, un homme politique américain,

Divers 
 Base des Forces canadiennes Wainwright ;
 Fort Wainwright, une base de l'armée américaine ;
 , le nom de trois navires de la marine américaine ;
 Bâtiment Wainwright (Wainwright Building), un bâtiment de la ville de St. Louis, dans le Missouri, réalisé par l'architecte Louis Sullivan en 1890 ;

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis